Сезон 2010/2011 стал для Реал Мадрида 80-м в Чемпионате Испании.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

89.000.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

10.500.000

Зима 

0

Общие убытки:89.000.000

Общая прибыль:10.500.000

Разница:78.500.000

Соревнования

Примера

Результаты турнира

Турнирная таблица 

1Атлетико (Мадрид) квалифицировался в третий квалификационный раунд Лиги Европы 2011/12, так как победитель и финалист Кубка Испании обеспечили себе участие в еврокубках.

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|
Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Реал Мадрид»